Ву́лиця Павличенко — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Павличенко — вулиця у Білій Церкві.
 Вулиця Павличенко — вулиця у Севастополі.

Вулиці, названі на честь людей